Sergei Kalinin ist der Name folgender Personen:

* Sergei Alexejewitsch Kalinin (* 1926), russischer Sportschütze
 Sergei Iwanowitsch Kalinin (1896–1971), sowjetischer Schauspieler, Regisseur und Regielehrer
 Sergei Pawlowitsch Kalinin (* 1991), russischer Eishockeyspieler